Юрий Иванович Блинов (13 января 1949, Москва, РСФСР, СССР) — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1972).

Биография 
Родился в московском пригороде Люблино. Рос в большой семье — один из старших братьев играл в футбол, другой — в хоккей.

Сначала записался в ФШМ к Константину Ивановичу Бескову, но чуть позже перешёл в футбольную школу ЦСКА. Выступал за сборную Москвы, получал призы для лучшего нападающего на различных турнирах, играл за юношескую сборную СССР, возглавляемую Евгением Ивановичем Лядиным. Зимой играл в хоккей.

В 1967 году сыграл 1 матч за футбольный клуб ЦСКА в чемпионате СССР — 29 мая 1967 года против «Динамо»(Москва).

На юного игрока обратил внимание Анатолий Тарасов и предложил ему игру в хоккее. В это время тренер футбольного ЦСКА Всеволод Бобров обещал Блинову через год место в основном составе. По рассказу самого Блинова, окончательный выбор между футболом и хоккеем он был вынужден сделать под давлением министра обороны Гречко.

С 1967 года играл в составе ЦСКА, пять раз был чемпионом СССР. В 1970 признан лучшим нападающим СССР — в 32 матчах чемпионата забросил 25 шайб.

1972 — самый успешный для Блинова год. Он стал олимпийским чемпионом (в пяти матчах забросил 3 шайбы) и серебряным призёром мирового первенства (в 10 играх — 4 шайбы), играл в одной тройке с Петровым и Михайловым.

Участник легендарной Суперсерии-72, забросил по шайбе в 4-й и 5-й игре серии, сделал результативную передачу на Бориса Михайлова в 1-й игре при счете 4:3 в пользу сборной СССР.

В 1975—1976 — в СКА МВО, в 1976—1977 — «Кристалл» (Саратов). Всего в чемпионатах СССР (высшая лига) — 236 матчей, 119 голов.

В конце 70-х Борис Кулагин звал Блинова в «Спартак». Подумав, Блинов отказал и ушёл работать с командой «Авангард», которая готовила молодых игроков для армейского клуба.

В конце 90-х тренировал команду «Полярные Зори» из одноимённого города, организованную руководством Кольской АЭС.

Игрок ХК «Легенды хоккея СССР» в ветеранских турнирах.

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр 1972. На чемпионатах мира и Олимпийских играх − 15 матчей, 7 голов.
 Серебряный призёр чемпионата мира и Европы 1972.
 Чемпион СССР 1970, 1971, 1972, 1973, 1975. Второй призёр чемпионата СССР 1969 и 1974.
 Обладатель Кубка СССР 1968, 1969, 1973.
 Лучший нападающий СССР 1970.

Награды 
 медаль «За трудовую доблесть» (03.03.1972)

Семья

Примечания

Ссылки 
 «Как мы били канадцев!»
 Юрий Блинов: "Канадцы говорили: «А чего вам руки жать — вы у нас деньги отняли» // Sports.ru

Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Спортсмены нескольких видов спорта
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года